est une pièce de théâtre de William S. Gilbert ;
  est une chanson d'Alisa Mizuki.